Этот список фильмов Аргентины является неполным; вы можете помочь, исправив или дополнив его.

Список фильмов созданных в Аргентине в 2009:

Ссылки 
 Argentine films of 2009 at the Internet Movie Database
 Argentine films and box office of 2009 (исп.)

Списки фильмов Аргентины по годам 
Фильмы Аргентины 2009 года